Mittisjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mittisjön, Norrbotten, sjö i Kalix kommun,  (12,6 ha)
Mittisjön (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (2,76 km²)
Mittisjön (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (5,55 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn